Slovo Themis může znamenat:
 Themis – řecká bohyně
 Themis (planetka) – planetka nacházející se v hlavním pásu asteroidů
 THEMIS – kosmická mise zaměřená na studium zemské magnetosféry
 Themis (nakladatelství) – nakladatelství Tiskáren MV, p.o.
 THEMIS, zkratka skener zobrazující tepelné emise Thermal Emission Imaging System na palubě americké sondy Mars Odyssey